Борисла́в Арапо́вич (; ) — шведский поэт, писатель и публицист. Член Шведского общества славистов и Союза писателей Швеции, Союза хорватских писателей Боснии и Герцеговины, доктор философии, основатель и почётный президент шведской организации .

Биография 
Хорват по национальности, родился в 1935 году в Боснии (Югославия).

В 1965 г. окончил экономический факультет Загребского университета.

В 1965 г. эмигрировал в Швецию.

В 1973 г. основал в Стокгольме организацию Östbibelinstitutet (Восточный библейский институт), с 1979 г. — Institutet för Bibelöversättning (Институт перевода Библии), которой руководил с 1973 по 1997 г.

Обучался по специальности «Славистика» на факультете славянских и балтийских языков Стокгольмского университета и в 1984 г. защитил диссертацию по теме «Мирослав Крлежа. Хорватский бог Марс: происхождение, стиль, жанр».

С 1990 по 1992 г. жил в России. В 1992 г. создал в Москве Российское отделение Института перевода Библии. В 1992 г. за создание Детской Библии был награждён медалью им. Льва Толстого Российского детского фонда.

В 1996 г. ему было присвоено звание почётного доктора (Honoris causa) Российской академии наук. В 1999 г. был избран иностранным членом РАН по Отделению литературы и языка.

Поэзия 
Поэзия Б. Араповича близка к жанровой аллюзии библейской ламентации (плачу). Большая часть его стихов посвящена памяти соотечественников, погибших во время гражданской войны в Хорватии 1991—1995 гг., непосредственным свидетелем которой он был сам, и пронизана острым личным чувством сопереживания судьбе родного хорватского народа.

Перевод Библии 
Б. Арапович инициировал широкомасштабную деятельность по переводу Библии на языки неславянских народов СССР. С этой целью он основал в Швеции организацию Institutet för Bibelöversättning (Институт перевода Библии). Он начал работу с поисков и переиздания переводов Библии XIX в. (1973—1975). Затем, в 1975—1990 гг., за рубежом организовал новые переводы Библии. Когда представилась возможность работать в России, основал в Москве Российское отделение Института перевода Библии для продолжения этой деятельности.

Б. Араповичу принадлежат фундаментальные библиографические труды по переводу Библии в различные периоды истории и в различных регионах Европы и Азии.
Он инициатор переиздания Толковой Библии под редакцией А. П. Лопухина и изданий его преемников в новой трёхтомной версии и составитель широко известной в России и за рубежом «Детской Библии».

Труды 
 Zvoncici. Zagreb, 1977.
 Miroslav Krležas Hrvatski bog Mars. — Stockhom: Stockholm University, 1984.
 Iz nocnog dnevnika. Zagreb, 1989. (Стихи. Из дневника света)
 Tamnionik. Zagreb, 1992. (Стихи. Маяк тьмы)
 Kamenopis. Mostar, 1993. (Стихи. Каменопись)
 To all languages and peoples. Institute for Bible Translation 20 years. Stockholm, 1993,1995. (Всем языкам и народам. К 20-летию Института перевода Библии)
 Silk road of the Bible. Stockholm, 1998. (Шелковый путь Библии)
 Hrvatski mirospis 1778. — Mostar: Matica hrvatska, 1999. (Хорватское послание мира 1778 г.)
 Povratak hrvatskih pukovnija 1779. Mostar, 2000. (Возвращение хорватов)
 Between despair and lamentation, Elmhurst, III, 2002. (Стихи. Между отчаянием и плачем)
 Krigsdimmor: från Kroatien och Bosnien-Hercegovina 1991—1995. — Stockholm: Codices, 2002. (Стихи. Военные туманы)
 Библиография переводов Библии на языки народов России, стран СНГ и Балтии. Москва, 2003.
 Njihovim tragom. Prvi pentekostalci u Hrvatskoj (Biblioteka Reformatica 7). Osijek, 2003. (История пятидесятничества в Хорватии).
 Prolomon (pjesme). Mostar, 2005
 Гог и Магог хорватский. Цикл стихов в переводе с хорватского на русский, аварский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, ногайский и табасаранский языки. Махачкала, 2004.
 Sjeverne Krijesnice, 2007. (Стихи, написанные шведскими детьми начальной школы. Перевод на хорватский)

Ссылки 
 Официальный сайт Института перевода Библии в Москве 
 

Хорватские поэты
Иностранные члены РАН
Почётные доктора
Выпускники Загребского университета
Слависты Швеции
Библеисты
Родившиеся в Боснии и Герцеговине